

Codici 
 XF – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Vladivostok Avia

Altro 
 XF – extremely fine, o splendido, in numismatica, riferito allo stato di conservazione
 Xf, Xylella fastidiosa, batterio fitopatogeno gram-negativo
 DAF XF – trattore stradale prodotto da DAF.